

Lokalizacje 
 Paczków – miasto w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Paczków – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Paczków – dawna gromada
 Paczków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Bierutów
 Paczków – stacja kolejowa w Paczkowie, w województwie opolskim

Osoby noszące nazwisko Paczków 
 Krystian Paczków – zapaśnik stylu klasycznego
 Marek Paczków – polski sumita
 Robert Paczków – polski zapaśnik stylu wolnego, sumita

Zobacz też 
 Dekanat Paczków
 Stary Paczków